

Persone
 Alexander Koenig (1858-1940) – zoologo, naturalista e ornitologo tedesco
 Bronson Koenig (1994) – cestista statunitense
 Elizabeth Kaufmann Koenig (1924) – ebrea austriaca, naturalizzata statunitense, superstite dell'Olocausto
 Engelbert Koenig o Henglebert Koenig (1919-1997) – calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Ezra Koenig (1984) – cantante e musicista statunitense
 Fred Koenig (1871-1950) – lottatore statunitense
 Fritz Koenig (1924-2017) – scultore tedesco
 Giovanni Klaus Koenig (1924-1989) – architetto, designer e storico dell'architettura italiano
 Grégory Koenig (1978) – schermidore francese
 Joshua Andrew Koenig (1968-2010) – attore statunitense
 Leopold Koenig o König (...) – ex calciatore austriaco, di ruolo difensore
 Marie-Pierre Kœnig (1898-1970) – generale e politico francese
 Ralf Koenig o König (1960) – fumettista e scrittore tedesco
 Reinhard von Koenig-Fachsenfeld (1899-1992) – designer e pilota tedesco
 Robbie Koenig (1971) – ex tennista sudafricano
 Rudolph Koenig (1832-1901) – fisico tedesco 
 Sarah Koenig (1969) – giornalista e conduttrice radiofonica statunitense
 Thomas Koenig (1997) – arciere francese
 Walter Koenig (1936) – attore statunitense

Personaggi immaginari
 Eric Koenig – personaggio dei fumetti, pubblicato dalla Marvel Comics
 John Koenig– personaggio della serie televisiva italo-inglese Spazio 1999

Altro
 Debrunner Koenig Holding – azienda svizzera di commercio all'ingrosso

Pagine correlate
König